Список наград и номинаций американской джазовой певицы Эллы Фицджеральд состоит из 13 премий «Грэмми», специальной премии Lifetime Achievement Award, а также множества почётных званий и наград. 2 песни и 4 альбома Фицджеральд включены в Зал славы «Грэмми».

Почётные звания и особые награды 
 Лучшая вокалистка по версиям журналов Metronome (1956) и Down Beat (1937, 1969);
 Звезда на Аллее славы в Голливуде (1960);
 Почётный член женского объединения Alpha Kappa Alpha (1960);
 Почётная награда Американского общества композиторов, авторов и издателей (1968);
 Награда за жизненные достижения имени Бинга Кросби (1967);
 Председатель фонда имени Мартина Лютера Кинга (1968);
 Награда от Национальной ассоциации больных серповидноклеточной анемией (1976);
 Зал славы биг-бэндов и джаза (1979);
 Зал славы даунбит-джаза (1979);
 Награда имени Уилла Роджерса от Торговой палаты и Гражданской ассоциации Беверли-Хиллз (1980);
 Награда имени Лорда и Тэйлора за выдающийся вклад в развитие музыки (1980);
 Почётный доктор гуманитарных наук колледжа Талладега в Алабаме (1980);
 Награда имени Гасти Паддинга «Женщина года» от Гарвардского университета (1982);
 Медаль Джорджа Пибоди за выдающийся вклад в развитие американской музыки (1983);
 Награда «Мастера джаза» Национального фонда искусств (1985);
 Медаль Национального искусства, вручённая Рональдом Рейганом (1987);
 Медаль Калифорнийского Университета в Лос-Анджелесе за музыкальные заслуги (1987);
 Премия Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (1988);
 Премия имени Эллы, учреждённая сообществом певцов (1989);
 Награда имени Джорджа и Айры Гершвинов за выдающийся вклад в музыку (1989);
 Французский Орден Искусств и литературы (1990);
 Президентская медаль Свободы, вручённая Джорджем Бушем-старшим (1992);
 № 13 в списке «100 величайших женщин рок-н-ролла» по версии VH1;
 Серия марок Почтовой службы США, посвящённая Элле Фицджеральд (2007);
 Звания почётного доктора в университетах Гарварда, Йеля, Дартмута, Принстона, Говарда, Мэриленда.

Награды и номинации

«Грэмми» 
Элла Фицджеральд 13 раз становилась лауреатом премии «Грэмми» в различных номинациях, также в 1967 году она удостоилась специальной премии за выдающиеся жизненные достижения.

 Ссылки ведут на статьи о церемониях вручения «Грэмми» за соответствующий год.

Зал славы «Грэмми» 
2 песни, а также 4 альбома Эллы Фицджеральд были введены в Зал славы Грэмми, начиная с 1986 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Фицджеральд, Элла